Jamestown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jamestown Township (Indiana)
 Jamestown Township (Iowa)
 Jamestown Township (Michigan)
 Jamestown Township (Minnesota)
 Jamestown Township (North Carolina)